Радужный мост (, офиц. , Токё: Минато рэнракукё:) — совмещённый с системой AGT (Автоматизированная система перевозки пассажиров) автомобильный висячий мост через северный Токийский залив, соединяющий верфь в Сибаура с искусственным островом в Токийском заливе Одайба (район Токио Минато, Япония).
Мост был построен за 5 лет и открыт в 1993 году.
Протяжённость моста составляет 570 м.

Пилоны моста окрашены в белый цвет. На тросах, держащих мост, установлены лампы, которые освещают мост красным, белым и зелёным светом каждую ночь.

Официальное название моста — «».
Благодаря ночной подсветке, его стали называть «Радужный мост».

Радужный мост имеет два яруса: на верхнем ярусе проходит Дорога Дайба (маршрут 11) сети скоростных платных автодорог Сюто, на нижнем ярусе расположены железнодорожная линия Юрикамомэ, бесплатная автодорога и два тротуара.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Rainbow Bridge (Metropolitan Expressway Co., Ltd.) 
 

Мосты Токио
Висячие мосты Японии
Железнодорожно-автомобильные мосты Японии